Роберт Джемісон Ван-де-Грааф (1901—1967) — американський фізик
 Реньє де Грааф (1641—1673) — нідерландський анатом та фізіолог